2752 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Кормиловском районе Омской области, на территории Борчанского сельского поселения.

Располагается между станцией Кормиловка и о.п. 2746 км. Расположена в лесостепной полосе Барабинской низменности, к северо-западу от д. Новая Деревня

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2752 км
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское
  2752 км на карте 2Gis
  2752 км (остановочный пункт) на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги